Okręty US Navy o nazwie USS  "Ariel", pochodzącej od ducha Ariel z komedii Szekspira pt. "Burza" :

 Pierwszy "Ariel" był 16 działowym slupem wojennym, który został zbudowany jako brytyjski HMS "Ariel", przejęty przez Francuzów w 1779, wypożyczony Amerykanom w 1780 i oddany z powrotem Francuzom następnego roku.

 Drugi "Ariel" był szkunerem zwodowanym na jeziorze Erie w 1813 i wykonującym operacje w tym roku.

 Trzeci "Ariel" był także szkunerem i pozostawał w użyciu w latach 1831 - 1833.

 Czwarty "Ariel" był szkunerem przejętym podczas wojny secesyjnej i był używany przez US Navy do 1865 roku.

 Piąty "Ariel" (AF-22) był okrętem transportowym wypożyczonym od United Fruit Company i używanym przez US Navy w latach 1942 - 1946.
Ariel